Течачалко има више значења:

 Течачалко (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Течачалко (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику